TOFAS Bursa puede referirse a:

TOFAŞ, la fábrica de automóviles turca; o
Tofaş Spor Kulübü, el equipo de baloncesto de la liga turca.